Göstl ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Göstl (1868–1927), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter
 Robert Göstl (* 1969), deutscher Dirigent, Chorleiter und Hochschullehrer
 Robert Göstl (* 1986), deutscher Chemiker